Тази статия е за груповата фаза на Шампионска лига 2010/11.

Груповата фаза е с 32 отбора; 22 класирани автоматично и 10 победители от плейофите (пет през шампионския поток, пет през Нешампионския поток).

Отборите са разделени в осем групи по четири. Първите два отбора продължават в осминафиналите, докато третия отбор продължава в шестнайсетинафиналите на Лига Европа.

Поставяне 
Тегленето за групите ще бъде на 26 август 2010 в Монако.

Отборите са разделени в четири урни според коефициентите им от 2010. Насоящият шампион, Интер, е автоматично поставен в урна 1. Отборите от една национална асоциация не могат да бъдат изтеглени в една група. Тегленето е контролирано, така че отборите от една национална асоциация да бъдат разпределени в групите A-D и групите E-H, които играят в различни дни.

Н Носител на трофея
ш Класирал се от шампионския поток
н Класирал се от Нешампионския поток

Групи

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Източници 

Европейска шампионска лига